Vang Csiang (1975) kínai szabadfogású birkózó, olimpikon
 Vang Csiang (1984) kínai labdarúgó
 Vang Csiang (1989) kínai kick-boxoló
 Vang Csiang (1992) kínai teniszezőnő